

Geografia 
 Villemur – comune francese nella regione dell'Occitania
 Villemur-sur-Tarn – comune francese nella regione dell'Occitania

Persone 
 Arnaud de Villemur – cardinale e vescovo cattolico francese
 Michèle Villemur – scrittrice francese